Il doppio femminile del Rogers Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Le detentrici del titolo erano Gisela Dulko e Flavia Pennetta ma sono state sconfitte in semifinale da Liezel Huber e Lisa Raymond che successivamente hanno vinto il torneo grazie al ritiro delle avversarie prima del match per l'infortunio di Viktoryja Azaranka.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il 2º turno.

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Gisela Dulko  /  Flavia Pennetta (semifinale)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
  Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (finale, ritirate per l'infortunio alla mano di Victoria Azarenka)

  Sania Mirza /  Elena Vesnina (primo turno)
  Peng Shuai /  Zheng Jie (ritirate a causa di un infortunio della Peng)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Chan Yung-Jan /  Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2011